«Хандельсблат» ( — «Торговый листок») — ежедневная деловая газета Германии, издаётся издательской группой «Хандельсблат».

Газета была основана 16 мая 1946 года. С 1999 года сотрудничает с американским издательством «Доу Джонс» (), которое выпускает одну из самых авторитетных деловых газет мира «Уолл-стрит джорнал» () .

На сегодняшний день «Хандельсблат» является одной из крупнейших и влиятельных деловых газет Германии.

Ежедневная деловая газета РБК daily с 2007 года выходит в сотрудничестве с Handelsblatt, о чём заявлено под каждым заголовком РБК daily. С января 2014 года Handelsblatt не сотрудничает с РБК.

Примечания 

Газеты Германии